Краси́льников Генна́дий Дми́триевич  (7 июля 1928 года, с. Алнаши Алнашского района Удмуртской АССР — 11 апреля 1975 года, г. Ижевск) — удмуртский писатель. Член Союза писателей СССР (1957). Председатель правления Союза писателей Удмуртской АССР (1963—1974). Лауреат Государственной премии Удмуртской АССР (1972), Председатель Верховного Совета Удмуртской АССР (1963 — 1967).

Биография 
Геннадий Красильников родился 7 июля 1928 года в селе Алнаши (ныне Удмуртия) в крестьянской семье. После окончания школы работал в редакциях районной газеты «Алнашский колхозник». В 1946 году был призван на военную службу, проходил подготовку в Ленинградском училище Военных Сообщений, но через полгода был уволен из вооружённых сил по состоянию здоровья. Вернувшись в Алнаши, работал инструктором Осоавиахима, воспитателем в детском доме. В конце 1949 года — сотрудник республиканской газеты «Советская Удмуртия». В 1957 году с отличием окончил Литературный институт имени А. М. Горького. В 1963—1974 годах — председатель правления Союза писателей Удмуртской АССР. Внёс большой вклад в развитие удмуртской литературы, заметно отойдя в своих произведениях от основных канонов соцреализма.

Депутат Верховного Совета РСФСР (1961—63 гг. и 1967—71 гг.). Депутат Верховного Совета Удмуртской АССР (1961—67 гг. и 1971—75 гг.), одновременно — Председатель Верховного Совета Удмуртской АССР (20 марта 1963 года — 28 марта 1967 года).

Скончался в возрасте 46 лет 11 апреля 1975 года в Ижевске. Похоронен на Хохряковском кладбище.

Творчество 
Первые произведения Геннадия Красильникова увидели свет в конце 1940-х годов. Первая книга писателя «Огшоры нунал» вышла в Удмуртском книжном издательстве в 1953 году, она состояла из одиннадцати рассказов. Его перу принадлежат романы «Тӧлсяська» (Пустоцвет), «Арлэн кутсконэз» (Начало года) и повести «Вуж юрт» (Старый дом), «Тонэн кылисько» (Остаюсь с тобой). Печатался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Смена», «Советский воин», «Огонёк» и др. Многие его произведения являются яркими представителями «деревенской прозы». В своих произведениях он показывает трагическую борьбу колхозного строительства и старых обычаев и мироощущений крестьянства. В последние годы жизни Красильников обратился к малой прозаической форме.

Рассказ «Ожидание» вошёл в третий том трёхтомного издания «Рассказы советских писателей», выпущенного издательством «Художественная литература» в 1982 году.

Библиография 
Прижизненные издания:
 Огшоры нунал: Веросъёс. — Ижевск: Удмуртское книжное издательство, 1953. — 88 с.: ил. ; Пер. назв.: Обыкновенный день. — Удмурт. яз.
 Веросъёс. — Ижевск: Удмурт. книжное изд-во, 1955. — 64 с.: ил. — Пер. с удмурт. — Пер. назв.: Рассказы. — Рус. яз.
 Вуж юрт: Повесть. — Ижевск, 1956. — 158 с. — Удмурт. яз.
 С людьми: Повесть. / [Пер. с удмурт. автора]. — Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1958. — 182 с.
 Старый дом: Повести и рассказы / Пер. с удмурт. яз. автор. — : «Советский писатель», 1959. — 238 с.: ил.
 Тонэн кылисько: Повесть но веросъес. — Ижевск, 1960. — 278 с. — Удмурт. яз.
 Человек и хлеб: очерк о комбайнере [колхоза "Большевик" Алнашского района А. К. Туголукове]. — Ижевск: Удмуртское кн. изд-во, 1961. — 29 с.
 Остаюсь с тобой: Повесть и рассказы. — Ижевск: Удмурт. книжное изд-во, 1961. — 254 с.
 Остаюсь с тобой: Повесть / [Авториз. пер. с удмурт. Н. Чертовой]. — : «Советская Россия», 1961. — 150 с.
 Доброе имя: Рассказы / [Пер. с удмурт. автор]; Ил.: Ю. А. Цишевский. — : «Советская Россия», 1961. — 80 с. : ил. (Короткие повести и рассказы)
 Толсяська: Роман. — Ижевск, 1962. — 252 с. — Удмурт. яз.
 Олексан Кабышев: Роман / [Пер. с удмурт. автора]. — : «Советская Россия», 1964. — 200 с.
 Камешек: Рассказ / [Пер. с удмурт. автор]. — Ижевск: «Удмуртия», 1964. — 32 с. (Удмуртский рассказ)
 Арлэн кутсконэз: Роман. — Ижевск, 1965. — 192 с. — Удмурт. яз.
 Остаюсь с тобой: Повесть. — Ижевск: «Удмуртия», 1966. — 182 с.
 Начало года. — [Ил.: И. Огурцов]. — : «Советская Россия», 1967. — 54 с.: ил. (Короткие повести и рассказы)
 Начало года: Роман. — Худож. И. А. Радыгин. — Пер. с удм. автор. — Ижевск: «Удмуртия», 1968. — 224 с. — 100 тыс. экз.
 Наречена: Повести. Рассказы / Пер. Б. Попель. — Киiв: Днiпро, 1969. — 58 с. — На укр. яз.
 Старый дом; Остаюсь с тобой. Олексан Кабышев; Пер. с удм. автора. — : «Советская Россия», 1971. — 526 с.; 100 тыс. экз.
 Кошкисез мед кошкоз: Веросъес. — Ижевск, 1971. — 176 с. — Удмурт. яз.
 Начало года: Роман; / Г. Д. Красильников. Авториз. пер. с удм. С. Никитина; Навстречу весне: Повесть / С. Кудаш; Авториз. пер. с башк. О. Резника. — Москва: «Известия», 1972. — 478 с.: ил.(Б-ка «Дружбы народов»)
 Олексан Кабышев: Роман / Пер. с удм. авт.; [Вступ. статья Ю. Пиявского]. — Ижевск: «Удмуртия», 1973. — 362 с.: портр. (Земля родная)
 Начало года: Роман / Авториз. пер. с удм. С. Никитина; [Вступ. статья Е. Усыскиной]. — : «Художественная литература», 1974. — 240 с.: ил.
 Зелёные бусы: Рассказы; Пер. с удм. авт. — : «Современник», 1975. — 206 с.

Пьесы
 Остаемся верны… : Пьеса в 2 д. / Геннадий Красильников, Иосиф Прут. — : ВУОАП, 1970. — 66 л.

Посмертные издания:
 Вуж юрт: дилогия. — Ижевск, 1976. — 412 с. — Удмурт. яз.
 Арлэн кутсконэз: Роман но веросъес. — Ижевск, 1977. — 256 с. — Удмурт. яз.
 Избранное; Авториз. пер. с удм. С. Никитина; [Послесл. А. Власенко, канд. филол. наук, с. 397—412 ; Худож. С. А. Соколов]. : «Советская Россия», 1977. — 414 с.
 Тонэн кылисько: Повесть, очеркъес, статьяос, гожтэтъес. — Ижевск, 1978. — 248 с. — Удмурт. яз.
 Олексан Кабышев; Начало года: Романы / Пер. с удм. авт.; [Послесл. З. Богомоловой; Худож. В. И. Веретенников]. — Ижевск: «Удмуртия», 1988. — 568 с. : ил. (Б-ка удм. романа «Италмас»).
 Остаюсь с тобой: Проза; [Для сред. и ст. шк. возраста]. — Ижевск: «Удмуртия», 1991. — 402 с.: ил. В пер. (Школьная библиотека) ISBN 5-7659-0226-1
 Тонэн кылисько: Проза. — Ижевск, 1991. — 400 с. — Удмурт. яз.
 Ненароком: Роман, рассказы; Пер. с удмурт. авт.; [Сост. и послесл. Л. П. Федоровой; Худож. В. Г. Мустаев]. — Ижевск: «Удмуртия», 1998. — 308 с.: ил. (В пер.) ISBN 5-7659-0768-7

 Вуж юрт: дилогия. веросъёс. — Ижевск: Удмуртия, 2005 (Ижевск : Ижевская респ. тип.). — 390 с.: ил. (Адями. Писатель. Вакыт = Человек. Писатель. Время) — Удмурт. яз. — ISBN 5-7659-0323-1

Журнальные и газетные публикации
 Третий лишний: Рассказ // Между Волгой и Уралом. — Ижевск, 1977. — С. 373-387.
 Рваные сны: Как неорассказ // «Удмуртская правда». — 1988. — 7 июля.

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (1958)
 Орден Трудового Красного Знамени (28.10.1967)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Государственная премия Удмуртской АССР (1972)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УАССР

Хронология 
 1928, 7 июля. — Родился в удмуртской крестьянской семье.
 1945 — Закончил Алнашскую среднюю школу с похвальной грамотой.
 1945-1950 — Работа в газете «Алнашский колхозник» с перерывами.
 1950-1952 — Работа в газете «Советской Удмуртия» и на удмуртском радио.
 1950 — Напечатан первый рассказ «Хозяин земли» в газете «Советской Удмуртия».
 1952-1957 —  Учеба в литературном институте имени М. Горького в Москве.
 1952 — Женился на враче Зинаиде Степановне Мосовой.
 1953 — Вышла первая книга с рассказами «Простой день» в Удмуртском издательстве.
 1953 — Родился сын Алексей.
 1956 — Вышла книга «Вуж юрт» («Старый дом») — дипломная работа.
 1957 — Принят в Союз писателей СССР.
 1957-1963 —  Жил и работал в Алнашах, являлся писателем-профессионалом.
 1958 — Книга «Старый дом» вышла в Удмуртском издательстве в авторском переводе под названием «С людьми».
 1959 — В издательстве «Советский писатель» вышла книга «Старый дом» в авторском переводе.
 1960 — Вышла книга «Остаюсь с тобой».
 1961 — Вышла книга «Остаюсь с тобой» на русском языке с несколькими рассказами в авторском переводе.
 1961 — Вышла книга с очерком «Человек и хлеб» на удмуртском и русском языках.
 1961-1963; 1967-1972 — Депутат Верховного Совета РСФСР.
 1961-1967; 1972-1975 — Депутат Верховного Совета УАССР.
 1962 — Вышла книга «Пустоцвет» — вторая книга дилогии «Олексан Кабышев».
 1963-1974 — Председатель Союза писателей УАССР.
 1965 — Вышла книга «Начало года».
 1967 — В издательстве «Советская Россия» вышел сборник с рассказами «Начало года».
 1968 — Вышла книга в авторском переводе на русский язык «Начало года».
 1971 — Вышел сборник с рассказами «Уходящий пусть уходит».
 1972 — Получил Государственную премию УАССР за роман-дилогию «Олексан Кабышев» и повесть «Остаюсь с тобой».
 1975 — В издательстве «Современник» вышел сборник с рассказами «Зеленые бусы», все рассказы – авторский перевод.
 1975, 11 апреля —  После долгой болезни ушел из жизни.

Музей-квартира Красильникова 
Открыт музей 1989 году в честь 100-летия удмуртской литературы. Располагается по адресу Ижевск, ул. Максима Горького, дом 45, квартира 18. Музей организовывает различные литературные и просветительские мероприятия, например, участвует в проведении «Библионочи» и «Ночи музеев».

Дом-музей Красильникова 
В 1991 году в селе Алнаши был открыт дом-музей Геннадия Красильникова. Находится он именно в том доме, который построил сам писатель, получив гонорар за повесть «Старый дом». После открытия дом-музей стал филиалом Национального музея Удмуртской Республики. На здании дома-музея Красильникова установлена мемориальная доска, которая появилась тут в 1978 году. Одна из улиц села названа именем писателя. Мемориальный дом-музей Г. Д. Красильникова является отделом муниципального бюджетного учреждения культуры «Алнашский историко-литературный музей муниципального образования «Алнашский район».

См. также 
 Удмуртская литература

Литература 
 Богомолова З. А. О творчестве Геннадия Красильникова. — Ижевск, 1962. — 80 с.
 Богомолова З. А., Самсонов С. Геннадий Красильников. — Ижевск, 1973. — 37 с.
 Власенко, Александр Никитич. Геннадий Красильников: Лит. портр. — : Советская Россия, 1981. — 175 с.
 Богомолова З. А. «А я остаюся с тобой…». Жизнь и творчество Геннадия Красильникова: Статьи, воспоминания, стихи, дневник, письма. — Ижевск: Удмуртия, 2008. — 376 с.
 Михайловская Н. М. Образ современника в удмуртской прозе: (По произведениям Т. Архипова и Г. Красильникова) / О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. Удмурт. отд-ние. — Ижевск: Удмурт. газ. изд-во, 1962. — 19 с.
 Геннадий Дмитриевич Красильников (1928—1975) / Удмуртский писатель, Лауреат Госпремии УАССР / История удмуртской советской литературы. — Т. 2. — Ижевск, 1988. — с. 82—108.

Примечания

Ссылки 
 Краткая литературная энциклопедия
 Биография на сайте Удмуртского университета
 Мемориальный дом-музей Г. Д. Красильникова
 

Писатели России по алфавиту
Писатели Удмуртии
Удмуртские писатели
Переводчики Удмуртии
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Похороненные на Хохряковском кладбище